Оксид міді може означати:
 оксид міді(I), Cu2O
 оксид міді(II), CuO
 оксид міді(III), Cu2O3

Характеристика ряду 
Окси́ди мі́ді, окси́ди Ку́пруму — бінарні сполуки Купруму та Оксигену. За звичайних умов ці сполуки є твердими, кристалічними речовинами червоного або чорного кольорів.

З оксидів міді CuO є найрозповсюдженішим у природі (у складі таких мінералів, як азурит, хризокола, малахіт) та знаходить широке використання. Дещо менше значення має Cu2O (він зустрічається у вигляді мінералу куприту). І найменш поширеним представником, з огляду на його малостійкість, є оксид міді(III), який не зустрічається у вільному стані — його синтезують окисненням гідроксиду міді(II) Cu(OH)2. Cu2O3 досі залишається маловивченою сполукою.

Нижче наведено порівняння деяких фізико-хімічних властивостей оксидів міді.

Джерела 
 
 

М
Сполуки міді